Alastor – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Alastore
Alastor, or The Spirit of Solitude – poema di Percy Bysshe Shelley
Alastor (Alastore) – figura della mitologia greca e, nella demonologia cristiana, demonio descritto nel Dizionario infernale
Alastor – genere di vespe
Alastor – gruppo musicale rock di Atlanta
 Alastor Moody – personaggio della serie di libri di Harry Potter scritta da J. K. Rowling.

Pagine correlate
Alastore